Lista Swadesh de 207 cuvinte în limbile română și aromână.

Prezentare 

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un vocabular de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

 lista de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”);
 versiunea redusă de 100 de cuvinte.

Lista aceasta nu trebuie considerată ca un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbii tratate, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu aceasta.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

Lista 

{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+
!Nr. || Română || Aromână || Cuvânt sursă
|-
|1. || eu || eu, io(u), mine || Lat. e[g]o
|-
|2. || tu || tu, tine || Lat. tu
|-
| rowspan=2 | 3. || el || el || Lat. *illus 
|-
| || nãs || 
|-
|4. || noi || noi || Lat. nos
|-
|5. || voi || voi || Lat. vos
|-
| rowspan=2 | 6. || ei || elj || Lat. *illi
|-
| || nãsh || 
|-
|7. || acest(a) || aestu, aistu || Lat. *eccum istum
|-
|8. || acel(a) || atsel || Lat. *ecce illum sau *eccum illum
|-
| rowspan=2 | 9. || aici || atsia, aoa || Lat. *ad hicce
|-
| încoace || (ã)ncoa || Lat. in-eccu(m)-hocce
|-
| rowspan=2 | 10. || acolo || ac(u)lo || Lat. *eccum illoc
|-
| încolo || (ã)nclo || în + colo
|-
| rowspan=2 | 11. || cine || tsine || Lat. quene (= quem)
|-
| ||  care, cari, cai || Lat. qualis
|-
|12. || ce || tse, tsi || Lat. quid
|-
|13. || unde || iu || Lat. unde Lat. ubi
|-
|14. || când || cãndu || Lat. quando
|-
|15. || cum || cum || Lat. quomo[do]
|-
|16. || nu || nu || Lat. non
|-
|17. || tot || tot, tut || Lat. totus
|-
|18. || mulți || multsã || Lat. multi
|-
| rowspan=2 | 19. || niște || nishti || Lat. nescio quid
|-
| || niscãntsã || 
|-
| 20. || puțin || p(u)tsãn, psãn || Et. nec.
|-
|21. || alt || altu || Lat. *altru (= alter)
|-
|22. || unu || un || Lat. unus
|-
|23. || doi || doi || Lat. dui
|-
|24. || trei || trei || Lat. tres
|-
|25. || patru || patru || Lat. quatt[u]or
|-
|26. || cinci || tsints(i) || Lat. cinque (= quinque)
|-
|27. || mare (adjectiv) || mare || Lat. marem
|-
|28. || lung || lungu || Lat. longus
|-
|29. || larg || largu || Lat. largus
|-
|30. || gros || gros || Lat. grossum
|-
|31. || greu || greu || Lat. *grevis (= gravis)
|-
| rowspan=2 | 32. || mic || njic || Lat. *miccus
|-
| || minut || Lat. minutus
|-
|33. || scurt || shcurtu || Lat. curtus sau *excurtus
|-
| rowspan=2 | 34. || strâmt || strãmtu, strimt || Lat. *strinctus (= strictus)
|-
| îngust || ngustu || Lat. angustus
|-
|35. || subțire || subtsãre, subtsire, suptsire || Lat. subtilis
|-
| rowspan=2 | 36. || femeie || fumealje || Lat. familia
|-
| || muljare || Lat. mulier
|-
| rowspan=2 | 37. || bărbat || bãrbat || Lat. barbatus
|-
| || mascur || Lat. masculus
|-
|38. || om || om || Lat. homo
|-
| rowspan=2 | 39. || copil ||  || cf. Alb. kopil
|-
| || njic || Lat. *miccus
|-
| rowspan=2 | 40. || soție || soatsã || Lat. socia
|-
| nevastă || (ã)nveastã || Sl. nevĕsta
|-
| rowspan=3 | 41. || soț || sots, sotsu || Lat. socius
|-
| bărbat || bãrbat || Lat. barbatus
|-
| || om || Lat. homo
|-
|42. || mamă || mamã || Lat. mamma
|-
| 43. || tată || tatã || Lat. tata
|-
|rowspan=2 | 44. || animal ||  || Fr. animal
|-
| || prici ||
|-
|45. || pește || peashte, pescu || Lat. piscem
|-
|rowspan=2 | 46. || pasăre ||  || Lat. passarem (= passerem)
|-
| || pulj || Lat. *pŭlleus
|-
|47. || câine || cãne || Lat. canis
|-
|48. || păduche || piduclju || Lat. peduc[u]lus
|-
|49. || șarpe || sharpe || Lat. serpes (= serpens)
|-
|50. || vierme || yermu, vermu || Lat. vermis
|-
| rowspan=3 | 51. ||  || arbure || Lat. arbor
|-
| copac ||  || Et. nec.
|-
| pom || pom || Lat. pomus
|-
|52. || pădure || pãdure || Lat. padulem (= paludem)
|-
| rowspan=2 | 53. || băț ||  || probabil Sl. bičĭ
|-
| || virdzeauo || Lat. *virgella (= virgula)
|-
| 54. || fruct || fructu, fructã || Lat. fructus
|-
|55. || sămânță || simintsã || Lat. *sementia
|-
|56. || frunză || frãndzã || Lat. frondia
|-
| 57. || rădăcină || zãrtsinã, (a)rãdãtsinã || Lat. radicina
|-
|58. || scoarță (de arbore) || shcoarci || Lat. scortea
|-
|59. || floare || floare || Lat. florem
|-
|60. || iarbă || iarbã || Lat. herba
|-
| rowspan=2 | 61. || frânghie ||  || Lat. fimbria
|-
| funie || fune || Lat. funis
|-
| rowspan=2 | 62. || piele || chiale || Lat. pellem
|-
| || coajã || Sl. koža
|-
|63. || carne || carã, carne || Lat. carnem
|-
|64. || sânge || sãndze || Lat. *sanguem (= sanguinem)
|-
|65. || os || osu || Lat. ossum
|-
|66. || grăsime || grãsimi || < gras + -ime < Lat. grassus
|-
|67. || ou || ou || Lat. ovum
|-
|68. || corn || cornu || Lat. cornu
|-
|69. || coadă || coadã || Lat. coda (= cauda)
|-
|70. || pană || peanã || Lat. pinna
|-
|71. || păr (de pe cap) || per || Lat. pilus
|-
|72. || cap || cap || Lat. capum (= caput)
|-
|73. || ureche || ureaclje || Lat. oricla (= auricula)
|-
|74. || ochi || oclju || Lat. oc[u]lus
|-
| rowspan=2 | 75. || nas ||  || Lat. nasus
|-
| || nare, nari || Lat. naris
|-
| 76. || gură || gurã || Lat. gula
|-
| rowspan=2 | 77. || dinte || dinte || Lat. dentem
|-
| măsea || mãseauo || Lat. maxilla
|-
|78. || limbă || limbã || Lat. lingua
|-
|79. || unghie || unglje || Lat. ungula
|-
|80. || laba piciorului || (ci)cior || Lat. petiolus
|-
|81. || picior || (ci)cior || Lat. petiolus
|-
|82. || genunchi || dzenuclju, genunclju || Lat. genuc[u]lum
|-
|83. || mână || mãnã || Lat. manus
|-
|84. || aripă || arpã, areapitã || Lat. alipes
|-
| rowspan=2 | 85. || burtă ||  || Et. nec.
|-
| || foale, foaie || Lat. follis
|-
| rowspan=2 | 86. || măruntaie ||  || Lat. minutalia
|-
| mațe || matsã || Lat. matia
|-
| rowspan=2 | 87. || gât ||  || Sl. glŭtŭ
|-
| || gushi || Lat. *gusia
|-
| 88. || spate || spatã || Lat. spatha
|-
|89. || piept || ch(i)eptu || Lat. pectus
|-
|90. || inimă || inimã || Lat. anima
|-
| 91. || ficat || hicat || Lat. ficatum
|-
|92. || a bea || beau || Lat. bibo, -ere
|-
|93. || a mânca || mã(n)c, mãc(u) || Lat. *manuco, -are (= manduco, -are)
|-
|94. || a mușca || mãshcu, mushcu || Et. nec.
|-
|95. || a suge || sug || Lat. sugo, sugo, -ere
|-
|96. || a scuipa || ascuchiu || Lat. *scupo, -ire
|-
| rowspan=2 | 97. || a voma ||  || Fr. vomir
|-
| || vomu || Lat. vomo, -ere
|-
|98. || a sufla || suflu || Lat. sufflo, -are
|-
|99. || a respira ||  || Fr. respirer
|-
|100. || a râde || arãd(u) || Lat. rideo, -ere
|-
|101. || a vedea || ved || Lat. video, -ere
|-
|102. || a auzi || avdu || Lat. audio, -ire
|-
|103. || a ști || shciu, shtiu || Lat. scio, -ire
|-
| rowspan=2 | 104. || a (se) gândi ||  || < gând < Magh. gond
|-
| || minduiescu || 
|-
| rowspan=2 | 105. || a mirosi ||  || Sl. mirosati
|-
| || anjurdzescu || 
|-
| rowspan=2 | 106. || a se teme ||  || Lat. timeo, -ere
|-
| || mi fricuescu || < fricã < Gr. phrikē
|-
|107. || a dormi || dormu || Lat. dormio, -ire
|-
| rowspan=2 | 108. || a trăi ||  || Sl. trajati
|-
| || bãnedz || 
|-
|109. || a muri || mor || Lat. *morio, -ire (= morior)
|-
| rowspan=3 | 110. || ucide || utsid || Lat. occido, -ere
|-
| omorî || mor || Sl. umoriti
|-
| || vatãm || Lat. victimo, -are
|-
| rowspan=2 | 111. || a se bate || mi bat || Lat. batto, -ere (= battuo, -ere)
|-
| a lupta || alumtu || Lat. lucto, -are
|-
| 112. || a vâna || avin || Lat. veno, -are (= venari)
|-
| rowspan=2 | 113. || a lovi || luvescu || Sl. loviti
|-
| || agudescu || Mac. ugadjavam
|-
|114. || a tăia || talju || Lat. *talio, -are
|-
|115. || a despica || disic, dischic || Lat. despico, -are
|-
|116. || a împunge || pung || Lat. pungo, -ere
|-
| rowspan=2 | 117. || a zgâria || zgrãm || Lat. excoriari
|-
| a scărpina || scarchin(u) || Lat. scarpino, -are
|-
|118. || a săpa || sapu || Lat. sappo, -are
|-
| 119. || a înota || (a)not || Lat. *noto, -are
|-
| 120. || a zbura || azboair || Lat. *exvolo, -are
|-
|121. || a umbla || imnu || Lat. ambulo, -are
|-
|122. || a veni || yin, vin || Lat. venio, -ire
|-
| rowspan=2 | 123. || a se culca || mi-culcu || Lat. colloco, -are
|-
| a sta culcat || stau cãlcată || Lat. sto, -are + collocatus
|-
| rowspan=2 | 124. || a se așeza || mi-ashedz || Lat. *assedio, -are
|-
| a ședea || shed || Lat. sedeo, -ere
|-
|125. || a sta || stau || Lat. sto, -are
|-
|126. || a se învârti || mi-(a)nvãrtescu || Sl. vrŭteti
|-
|127. || a cădea || cad || Lat. cado, -ere
|-
|128. || a da || dau || Lat. *dao, -are
|-
|129. || a ține || tsãn || Lat. teneo, -ere
|-
|130. || a strânge || stringu || Lat. stringo, -ere
|-
|131. || a freca || frec || Lat. frico, -are
|-
|132. || a spăla || (a)spel || Lat. perlavo, -are
|-
|133. || a șterge || ashcergu, ashtergu || Lat. extergo, -ere
|-
|134. || a trage || trag || Lat. *trago, -ere (= traho, -ere)
|-
|135. || a împinge || pingu || Lat. impingo, -ere
|-
|136. || a arunca || aruc || Lat. runco, -are sau erunco, -are
|-
|137. || a lega || leg || Lat. ligo, -are
|-
|138. || a coase || cos || Lat. coso, -ere (= consuo, -ere)
|-
|139. || a număra || numir || Lat. numero, -are
|-
| rowspan=2 | 140. || a spune || (a)spun || Lat. expono, -ere
|-
| a zice || dzãc || Lat. dico, -ere
|-
|141. || a cânta || cãntu || Lat. canto, -are
|-
|142. || a (se) juca || (mi) (a)gioc || Lat. *ioco, -are (= iocari)
|-
| 143. || a pluti || mplãtescu || Sl. pluti
|-
|144. || a curge || cur || Lat. curro, -ere
|-
|145. || a îngheța || ãngljets || Lat. inglacio, -are
|-
|146. || a se umfla || mi umflu || Lat. inflo, -are
|-
|147. || soare || soare || Lat. solem
|-
|148. || lună || lunã || Lat. luna
|-
|149. || stea || stea(u)o || Lat. stella
|-
|150. || apă || apã || Lat. aqua
|-
|151. || ploaie || ploae || Lat. *plovia (= pluvia)
|-
| rowspan=2 | 152. || râu || arãu || Lat. rivus, rius
|-
| || vale || Lat. vallis
|-
|153. || lac || lac || Lat. lacus
|-
|154. || mare (substantiv) || amare || Lat. mare
|-
|155. || sare || sare || Lat. sale (= sal)
|-
| rowspan=2 | 156. || piatră || chiatră || Lat. petra
|-
| || arãpã || Lat. ripa
|-
| rowspan=2 | 157. || nisip ||  || Sl. nasŭpŭ
|-
| || arinã || Lat. arena
|-
| rowspan=2 | 158. || praf ||  || Sl. prachŭ
|-
| || pulbire || Lat. pulverem
|-
| rowspan=3 | 159. || pământ || pimintu || Lat. pavimentum
|-
| || loc || Lat. locum
|-
| || tsarã || Lat. terra
|-
|160. || nor || nuor, nior, nãur || Lat. nubilus
|-
| rowspan=3 | 161. || ceață ||  || Lat. *caecia
|-
| || cãtãhnii ||
|-
| || eamã ||
|-
|162. || cer || tser || Lat. caelum
|-
|163. || vânt || vimtu || Lat. ventus
|-
| rowspan=2 | 164. || zăpadă ||  || Sl. zapadŭ
|-
| nea || nea(u)o || Lat. nivem
|-
|165. || gheață || gljets, gljatsã || Lat. *glacia (= glacies)
|-
|166. || fum || fum || Lat. fumus
|-
|167. || foc || foc || Lat. focus
|-
|168. || cenușă || cinushe, tsinushã || Lat. *cinusia
|-
|169. || a arde || ardu || Lat. *ardeo, -ere
|-
| rowspan=2 | 170. || drum ||  || Sl. drumŭ
|-
| cale || cale || Lat. callis
|-
|171. || munte || munte || Lat. montem
|-
|172. || roșu || arosh || Lat. russus
|-
| 173. || verde || vearde || Lat. vir[i]dis
|-
|174. || galben || galbin || Lat. galbinus
|-
| rowspan=2 | 175. || alb || albu || Lat. album
|-
| || bjal || Sl. bĕl
|-
|176. || negru || negru, negur || Lat. nigrum
|-
|177. || noapte || noapte || Lat. noctem
|-
|178. || zi || dzuã, dzi || Lat. dies
|-
|179. || an || an || Lat. annus
|-
|180. || cald || caldu || Lat. cal[i]dus
|-
| rowspan=2 | 181. || rece || aratse || Lat. rece[n]s
|-
| frig || frig || Lat. frigus
|-
|182. || plin || ãmplinu, plin || Lat. plenus
|-
|183. || nou || não, nou || Lat. novus
|-
|184. || vechi || veclju || Lat. veclus (= vetulus)
|-
|185. || bun || bun || Lat. bonus
|-
|186. || rău || arãu, reu, arao || Lat. reus
|-
|187. || putred || putrid || Lat. putridus
|-
|188. || murdar || murdar || Tc. murdar
|-
|189. || drept (rectiliniu) || ãndreptu, (a)direptu, (n)dreptu || Lat. *derectus (= directus)
|-
| rowspan=2 | 190. || rotund ||  || Lat. retundus (= rotundus)
|-
| || gurguljat || < gurgulj / gurgul' < Lat. gurgulio = beregată
|-
| rowspan=3 | 191. || ascuțit ||  || Lat. *excotitus
|-
| || sumigos ||
|-
| tăios || tãljos, tãljitos || < tăia Lat. *talio, -are
|-
| 192. || tocit ||  || < toci < Sl. točiti
|-
| rowspan=2 | 193. || neted ||  || Lat. nitidus
|-
| || buimatcu ||
|-
| rowspan=2 | 194. || umed ||  || Lat. humidus
|-
| ud || ud || Lat. udus
|-
|195. || uscat || uscat || Lat. exsucatus
|-
|196. || corect ||  || Fr. correct
|-
|197. || aproape || aproape || Lat. ad prope
|-
| rowspan=2 | 198. || departe || diparte || de + parte < Lat. de + pars, -tis
|-
| || largu || Lat. largus
|-
|199. || drept (contrarul lui „stâng”) || ãndreptu, (a)direptu, (n)dreptu || Lat. *derectus (= directus)
|-
|200. || stâng || (a)stãngu || Lat. *stancus
|-
|201. || la || la || Lat. illac-ad
|-
| rowspan=2 | 202. || în || (ã)n || Lat. in
|-
| || tru, tu || Lat. intro
|-
|203. || cu || cu || Lat. cum
|-
|204. || și || shie, i || Lat. sicprobabil Lat. et
|-
| rowspan=2 | 205. || dacă ||  || < de + că < Lat. de + quod
|-
| || disi || < di + si < Lat. de + si
|-
| rowspan=2 | 206. || pentru că ||  || < printru + că < pre + întru + că < Lat. per + intro + quod
|-
| || cã || Lat. quod
|-
|207. || nume || nume, numã || Lat. nomen
|}

 Observații 

 Cuvintele scrise cu caractere aldine figurează și în lista de 100 de cuvinte.
 Cuvintele din aceeași celulă, despărțite cu virgulă, sunt variante regionale.
 Se dă numai o singură formă a substantivelor, pronumelor și adjectivelor: cea de nominativ masculin singular.
 În cazul verbelor se dă numai forma pe care o au în dicționare: infinitiv pentru română, persoana I singular a indicativului prezent pentru aromână.
 Pentru limba aromână s-a folosit alfabetul adoptat la Simpozionul pentru standardizarea sistemului de scriere aromânesc de la Bitolia (1997) (vezi Scrierea limbii aromâne).
 Semne în coloana Cuvânt sursă:
 Asteriscul  marchează forme neatestate, reconstituite.
 În paranteză  se dă cuvântul din limba latină clasică corespunzătoare cuvântului sursă din  latina vulgară.
 În paranteză dreaptă [ ] apar părți căzute din cuvântul devenit sursă.
 Abrevieri în coloana Cuvânt sursă:
 Alb. – limba albaneză
 Bg. – limba bulgară
 Et. nec. – etimologie necunoscută
 Fr. limba franceză
 Gr. – limba greacă
 It. – limba italiană
 Lat. – latina vulgară
 Mac. – limba macedoneană
 Magh. – limba maghiară
 Sb. – limba sârbă
 Sl. – limba slavă veche
 Tc. – limba turcă

Surse bibliografice 

 Ciorănescu, Alexandru, Dicționarul etimologic al limbii române, Editura Seculum I. O., București, 2007 ISBN 973-9399-86-X; online: Dexonline) (DER) (accesat la 31 august 2018)
  Cunia, Tiberius, Dictsiunar a limbãljei armãneascã, Editura Cartea Aromãnã, 2010 (accesat la 31 august 2018)

Vezi și 

Limba română
Limba aromână
Limbi romanice de est

Aromâne